Почётный гражданин Молодогвардейска — звание присваиваемое достойнейшим людям, жителям города Молодогвардейска, а также, представителям  других городов и регионов, активно проявивших себя в общественной, политической и культурной жизни города Молодогвардейска.

Знак почётного гражданина

Список почётных граждан Молодогвардейска 
 Бабкина,  Валентина Андреевна (род. 1949) — терапевт, главный врач санатория-профилактория «Молодогвардейский» ПАО "Краснодонуголь".  Почётный гражданин Молодогвардейска с 11 декабря 2019 г. .
 Дернович, Нина Андреевна (род. 17.04.1941) — общественный деятель Луганщины; поэт, прозаик, автор песен, член Союза писателей России и Союза писателей Луганской народной республики. Почётный гражданин Молодогвардейска с 4 октября 2016 г.. 
 Гайворонская,  Ирина Михайловна (род. 1962) — педагог, директор государственного учреждения ЛНР «Молодогвардейская детско-юношеская спортивная школа № 2». Почётный гражданин Молодогвардейска  с 11 сентября 2019 г.
 Голубович, Михаил Васильевич (род. 1943) — популярный актёр театра и кино, художественный руководитель Луганского академического украинского музыкально-драматического театра, Народный артист Украины, Народный артист ЛНР;  Почётный гражданин Молодогвардейска  с 11 сентября 2019 г..
 Грекова, Лилия Ивановна (1933—1998) — педагог, художник и литератор, руководитель  художественной студии при МДК "Юность", работы участников которой экспонировались на выставках различных городов Украины, России и за рубежом.
 Дегтяренко,  Надежда Николаевна (род. 1940) — председатель Молодогвардейской первичной ветеранской организации ветеранов войны и труда. Почётный гражданин Молодогвардейска  с 17 августа 2015 г.
 Дорошко, Михаил Константинович (род. 01.07.1949) — горнорабочий очистного забоя ГОАО  «Шахта "Ореховская"»  ПАО «Краснодонуголь», удостоен почётного звания Герой Украины с вручением ордена Державы  с 2005 года. .
 Лунгу,  Валентина Ивановна  (род. 1955) — заведующая подразделением «Городское поликлиническое отделение № 12» Краснодонской центральной городской многопрофильной больницы ЛНР. Почётный гражданин Молодогвардейска  с  4 октября 2017 г.
 Макарцов, Александр Павлович (1936—2008) — шахтёр, ударник социалистического труда, бригадир проходчиков шахтопроходческого управления №2 треста «Краснодоншахтострой», Герой Социалистического Труда (1981).
 Недайводина, Александра Семёновна (род. 1926 — ум..?) —  строитель, ударник социалистического труда, бригадир строителей–отделочников ОСУ № 3 треста  "Краснодонпромшахтострой", ветеран войны и труда: орденоносец, кавалер ордена Славы и ордена Ленина  .  
 Тимошенко, Леонид Николаевич (род. 23.12.1950)  — педагог, музыкант, директор городской школы искусств, заслуженный работник культуры Украины. Почётный гражданин города Молодогвардейска  с 15 апреля 2004 г..
 Федькин, Василий Степанович (14.02.1938 — 30.05.2012)  —  музыкант и композитор, руководитель Народного мужского вокального ансамбля «Горизонт» при городском МДК "Юность".  Почётный гражданин Молодогвардейска  с 15 апреля 2004 г. 
 Чиж, Николай Лаврентьевич (род. 15 ноября 1943) — педагог-спортсмен, тренер, руководитель  Народного цирка "Геликон" при МДК "Юность", Заслуженный работник культуры УССР (1988).  Почётный гражданин Молодогвардейска с 18 сентября 2009 г.

Примечания 

Почётные граждане Молодогвардейска 
Почётные граждане Украины